Ри́гер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Ригер, Адольф (1899—1956) — германский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр.
 Ригер, Геннадий (1948—2015) — израильский политик.
 Ригер, Готфрид (1764—1855) — чешский композитор.
 Ригер, Иоганн Христоф — российский придворный врач (1732—1734).
 Ригер, Рейнхард (1943—2006) — австрийский зоолог.
 Ригер, Теодор (1841—1913) — польский скульптор.
 Ригер, Франтишек Ладислав (1818—1903) — чешский политик и экономист.
 Ригер, Юрген (1946—2009) — немецкий адвокат, заместитель председателя Национально-демократической партии Германии.